Э́рик Ко́смин Бикфа́лви (; ) — румынский футболист, нападающий клуба «Урал».

Является профессиональным футболистом в третьем поколении, свою карьеру начинал в клубе из третьей румынской лиги «Финк Фенстер». В 2007 перебрался в столичный «Стяуа», провёл здесь пять лет, выиграл Кубок Румынии 2010/11, однако игроком стартового состава так и не стал. В 2012 году подписал соглашение с «Волынью», за первые два года забил восемь мячей, затем в сезоне 2014/15 уже 17 мячей и стал лучшим бомбардиром УПЛ совместно с Алексом Тейшейрой. Летом 2015 года отправился в китайский «Ляонин Хувин», но заиграть здесь не сумел и уже зимой вернулся на родину в бухарестское «Динамо», с которым вышел в финал Кубка Румынии. Летом 2016 года Эрик перешёл в «Томь», а в январе 2017 пополнил состав «Урала». Самый результативный румын в истории чемпионатов России по футболу.

Биография 
Родился 5 февраля 1988 года в городе Карей в футбольной семье: его отец Мариус и дед Александру были профессиональными футболистами. В 2014 году родился сын Эрик-Аян.

Клубная карьера

2000-е годы 
В юности Бикфалви занимался в клубах «Шкоала Спортива» и «Кайзер». Первым профессиональным клубом футболиста был клуб из третьей лиги «Финк Фенстер» из Петрешть, 

Так, в 2006 году Бикфалви дебютировал в сильнейшем румынском дивизионе в составе «Жиула», где в течение сезона провёл 16 матчей. Однако это не помогло его клубу избежать понижения в классе, после чего Эрик подписал контракт с одним из грандов румынского футбола — бухарестским «Стяуа». Сразу пробиться в основной состав столичного клуба игроку не удалось и весь 2008 год Бикфалви провёл в аренде в команде «Глория» из Бузэу.

2010-е годы 

2 июля 2012 года на правах свободного агента подписал трехлетний контракт с луцкой «Волынью». В конце сезона был признан одним из лучших игроков своей команды. В сезоне 2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 17 мячей и поделив первое место с игроком донецкого «Шахтёра» Алексом Тейшейрой. Летом 2015 года заинтересованность в футболисте высказывал главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу, однако в итоге футболист принял решение перейти в китайский клуб «Ляонин Хувин», за который выступал до конца 2015 года.

16 февраля 2016 года Бикфалви в качестве свободного агента перешёл в бухарестское «Динамо». В столичной команде выступал на протяжении полугода.

7 июля 2016 года футболист сообщил, что перешёл в российский футбольный клуб «Томь». Дебютировал в составе томского клуба 1 августа 2016 года, выйдя на замену вместо Павла Голышева в матче с «Краснодаром». Первый мяч за «Томь» забил 7 августа 2016 года в ворота московского «Локомотива».

«Урал» 
В январе 2017 года футболист расторг контракт с томским клубом и на правах свободного агента подписал контракт с футбольным клубом «Урал». В первом же официальном матче за новую команду забил два гола, что позволило отыграться со счёта 0:3 в поединке с «Краснодаром» и, впоследствии, выйти в финал Кубка России. 5 марта 2017 года в первом матче чемпионата России после зимней паузы принёс «Уралу» победу над «Амкаром» (1:0). 16 апреля забил единственный мяч в домашней игре против «Томи».

В сезоне 2017/18 стал лучшим бомбардиром «Урала» в чемпионате России, забив восемь мячей в 26 матчах. Эрик забил все восемь мячей в восьми разных матчах, а «Урал» занял 11-е место в чемпионате.

В сезоне 2018/19 Эрик забил три мяча в первых пяти турах чемпионата России (в ворота «Краснодара», «Динамо» и «Ахмата»), но затем до конца турнира забил лишь трижды. Бикфалви с шестью мячами в 26 матчах вновь стал лучшим бомбардиром команды, поделив это звание с Андреем Панюковым, а «Урал» стал 10-м в чемпионате.

В первом туре чемпионата России 2019/20 13 июля 2019 года сделал дубль в ворота «Уфы» (3:2). 28 июня 2020 года сделал ещё один дубль в ворота «Тамбова» (2:1). 15 июля забил эффектный мяч в падении через себя в ворота тульского «Арсенала».

Карьера в сборной 
В ноябре 2014 года Бикфалви впервые получил вызов в сборную Румынии. Дебютировал в сборной 18 ноября 2014 года в товарищеской игре против сборной Дании, выйдя на замену на 64-й минуте вместо Александру Максима. Регулярно призывался в национальную команду на отборочные матчи Евро-2016, однако на поле не выходил.

Второй матч за сборную сыграл спустя два года после первого: 4 сентября 2016 года в рамках отбора к чемпионату мира 2018 Бикфалви вышел в стартовом составе на матч румынской команды против сборной Черногории.

Достижения 
 «Стяуа»
 Вице-чемпион Румынии: 2007/08
 Обладатель Кубка Румынии: 2010/11
 «Урал»
 Финалист Кубка России: 2016/17, 2018/19

Личные 
 Лучший игрок матча РПЛ (21 раз): 2018/19 (7), 2019/20 (4), 2020/21 (4), 2021/22 (5), 2022/23 (1).

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 9 матчей / 1 гол; 6 побед, 2 ничьи, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Урала»
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на официальном сайте УПЛ

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу

Игроки ФК «Жиул»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Глория» Бузэу
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Урал»